Rohner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rohner (1871–1951), Schweizer Dominikaner und Philosoph
 Beatrice Rohner (1876–1947), Schweizer Nonne
 Bruno Rohner (* 1948), Schweizer Radrennfahrer 
 Clayton Rohner (* 1957), US-amerikanischer Schauspieler
 Ernst Rohner (1901–1977), Schweizer Maler
 Fabian Rohner (* 1998), Schweizer Fußballspieler
 Franz Xaver Rohner (1893–1957), Schweizer Pädagoge und Lokalhistoriker
 Gerhard Rohner (1895–1971), sächsischer Finanzminister und CDU-Politiker in der DDR
 Gottlieb Rohner (1814–1891), Schweizer Landwirtschaftspionier
 Hans Friedrich Rohner (1898–1972), Schweizer Maler
 Isabel Rohner (* 1979), schweizerisch-deutsche Literaturwissenschaftlerin und Publizistin
 Jacob Rohner (1852–1926), Schweizer Unternehmer
 Johann Friedrich Rohner (1782–1863), Schweizer Lehrer und Geistlicher
 Johann Kaspar Rohner (1798–1877), Schweizer Geistlicher
 Johannes Rohner (1810–1857), Schweizer Verleger
 Joop Rohner (1927–2005), niederländischer Wasserballspieler
 Josy Geser-Rohner (1881–1961), Schweizer Unternehmerin

 Raphaël Rohner (* 1958), Schweizer Politiker (FDP)
 Stefan Rohner (* 1959), Schweizer Fotograf und Videokünstler
 Stefanie Rohner (* um 1959), Schweizer Spieleautorin, siehe Stefanie Rohner und Christian Wolf
 Theresia Rohner (* 1954), Schweizer Aktivistin für das Frauenstimmrecht im Kanton Appenzell Innerrhoden
 Titus Rohner (1838–1915), Schweizer Politiker
 Urs Rohner (* 1959), Schweizer Wirtschaftsjurist und Manager
 Walter Rohner (1923–2002), Schweizer Politiker (CVP)
 Werner Rohner (* 1975), Schweizer Schriftsteller
 Willi Rohner (1907–1977), Schweizer Politiker (FDP)
 Wolfgang Rohner-Radegast (1920–2002), deutscher Verlagslektor und Schriftsteller